PTX peut faire référence à :

 un autre nom du groupe de musique américain Pentatonix ;
 l'abréviation de pneumothorax, en médecine ;
 pumiliotoxines, un groupe de toxines trouvées dans la peau de certaines grenouilles ;
 PTX-1 et PTX-2, deux explosifs utilisés durant la Seconde Guerre mondiale contenant du RDX ;
 PTX, un format de nuage de points 3D (d'extension .ptx) ;
 PTX, le code IATA de l'aéroport de Pitalito, en Colombie.